Rentmeester ist der Familienname folgender Personen:
 Catharina Kinsbergen-Rentmeester (1873–1938), niederländische Schauspielerin
 Cees Rentmeester (* 1947), niederländischer Radrennfahrer

 Piet Rentmeester (1938–2017), niederländischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Rentmeister